

Codici 
 ZG – codice ISO 3166-2:CH del Canton Zugo (Svizzera)

Altro 
 zg – simbolo dello zeptogrammo
 Zg – simbolo dello zettagrammo
 ZG – targa automobilistica di Zagabria (Croazia)

Altri progetti